Collegeville, dans l'Alabama
 Collegeville, dans l'Indiana
 Collegeville, dans le Minnesota
 Collegeville, en Pennsylvanie